Пастушки:
 Пастушки — род водных птиц семейства пастушковых.
 «Пастушки» — участники одноимённых крестовых походов в XIII и XIV веке.